Ел Периконал има више значења:

 Ел Периконал (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Периконал (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику